Break the Rules – singolo degli Status Quo del 1974
 Break the Rules – singolo degli Status Quo del 2015
 Break the Rules – album di Namie Amuro del 2000
 Break the Rules – singolo di Charli XCX del 2014